Уильям Томас Гэддис (; 29 декабря 1922 года, Нью-Йорк — 16 декабря 1998 года, Нью-Йорк) — американский писатель. Первый из его пяти романов — «Признания» — вошёл в список 100 лучших романов по версии журнала «Тайм» (за 1923—2005 гг.), а два других получили ежегодную американскую Национальную книжную премию. Все его публикации были переизданы посмертно в 2002 году.

Один из первых и самых значимых американских писателей-постмодернистов. Стилистика его книг отличается сюжетной и языковой сложностью. Так, его книги-лауреаты («J R» и «A Frolic of His Own») представляют собой непрерывный диалог, в котором почти полностью отсутствуют описания или авторские отступления, в результате читателю приходится самому разбираться, кто что говорит (по особенностям речи персонажей). Некоторые читатели считают это недостатком, иные, напротив, — стилистическим подвигом. Его проза отличается обилием цитат и литературных отсылок.

Признание 
 Премия «фонда Макартуров» (1982);
 Американская литературная премия ПЕН/Фолкнер (1986);
 Член Американской академии искусств и литературы (1989);
 The Lannan Literary Award for Lifetime Achievement (1993).

Библиография 
 Романы

 Научные труды

Ссылки 

 The Gaddis Annotations, a comprehensive scholarly site
 The William Gaddis papers at Washington University in St. Louis
 The William Gaddis pages at The Modern Word website
 
 
 Уильям Гэддис на сайте Pollen-press

Выпускники Средней школы Фармингдейла
Писатели США
Писатели-постмодернисты
Члены Американской академии искусств и литературы
Стипендиаты Мак-Артура